Автобус — посёлок в Шумерлинском районе Чувашской Республики, входит в Магаринское сельское поселение.

География 
Расположен на левом берегу р. Кумажана, на расстояние 124 км от Чебоксар, в 24 км от райцентра и ближайшей железнодорожной станции.

История 
Возник в 1930 г. как сельскохозяйственная артель «Автобус». В разные годы входил в состав: Красночетайского (1928—1935 гг.), Шумерлинского (1935—1965, и с 1966 г.) и Шумерлинского горсовета (1965—1966 г.).

Население

Инфраструктура 
Единственная улица посёлка — Лесная.

Общественный транспорт 
Остановка общественного транспорта «Автобус» находится в 860 метрах от посёлка на автодороге «Саланчик — Триер». Обслуживается автобусным маршрутом №107 Шумерля — Полярная звезда.

Примечания 

Населённые пункты Шумерлинского района